Наталья Николенкова:
 Николенкова, Наталья Владимировна — кандидат филологических наук, доцент МГУ.
 Николенкова, Наталья Михайловна — поэтесса, теле- и радиоведущая.